Il doppio del Tallahassee Tennis Challenger 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2009.

Rajeev Ram e Bobby Reynolds erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Eric Butorac e Scott Lipsky hanno battuto in finale 6–1, 6–4 Colin Fleming e Ken Skupski.

Teste di serie

 Eric Butorac /  Scott Lipsky (campioni)
 Carsten Ball /  David Martin (primo turno)

 Sanchai Ratiwatana /  Sonchat Ratiwatana (quarti di finale) 
 Martin Fischer /  Harsh Mankad (quarti di finale)

Tabellone

Note 
 
 

Tallahassee Tennis Challenger 2009